Ранчо Дос Аројос има више значења:

 Ранчо Дос Аројос (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ранчо Дос Аројос (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику